El término unionismo puede referirse a:

Unionismo, una corriente política irlandesa que defiende la unidad con Gran Bretaña;

Radical unionista, una corriente interna de la Unión Cívica Radical, en Argentina, entre 1940 y 1970; o

Unionismo, coalición católico-liberal de la región Valona en Bélgica contra Holanda en 1830.